Het Nederlands kampioenschap dammen 1966 werd door 14 deelnemers in Apeldoorn gespeeld. 
Piet Roozenburg werd winnaar met 21 punten uit 13 partijen en behaalde daarmee zijn 8e en laatste nationale titel. 
De latere wereldkampioen Ton Sijbrands speelde zijn 2e NK en eindigde met 18 punten op de 2e plaats.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1966
Sportevenement in Apeldoorn